Konstantynów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Konstantynów Łódzki, Stadt im Powiat Pabianicki, Woiwodschaft Łódz
 Konstantynów (Powiat Bialski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin
 Ort in der Gemeinde Bedlno, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódz
 Ort in der Gemeinde Biała Rawska, Powiat Rawski, Woiwodschaft Łódz
 Ort in der Gemeinde Gąbin, Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Ort in der Gemeinde Kocierzew Południowy, Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódz
 Ort in der Gemeinde Kramsk, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Ort in der Gemeinde Lelów, Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien
 Ort in der Gemeinde Mniszków, Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódz
 Ort in der Gemeinde Nowa Brzeźnica, Powiat Pajęczański, Woiwodschaft Łódz
 Ort in der Gemeinde Rybno, Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Stadtteil von Lublin, Woiwodschaft Lublin
 Stadtteil von Sosnowiec, Woiwodschaft Schlesien
 Stadtteil von Warschau, Woiwodschaft Warschau

Konstantynow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Konstantynow (* 1988), ukrainischer Handballspieler
 Wolodymyr Konstantynow (* 1956), ukrainischer Politiker

Siehe auch:
 Sendemast Konstantynów, Sendemast in Konstantynów, Gąbin
 Konstantinow